Евгений Кривцов:
 Кривцов, Евгений Валерьевич (род. 1986) — российский журналист и телеведущий, оператор, режиссёр, продюсер, сценарист.
 Кривцов, Евгений Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 4 августа 1916 (посмертно).